William J. Younger (1838-1920) considerou a doença periodontal uma infecção local e foi o primeiro a discurtir a possibilidade de "readerência". Os instrumentos designados por Younger e mais tarede modificados por seu aluno Roberd Good foram muito usados até bem além da metade do século XX.

Ver também
História da periodontia

Bibliografia
Periodontia clínica, Carranza; Newman, Takei, Klokkevold, Carranza; Elsevier Editora; 2007.

Periodontia
Personalidades da odontologia